Јаблоњец може бити:

 Јаблоњец (Пезинок), насељено мјесто у округу Пезинок, Братиславски крај, Словачка Република
 Гемерски Јаблоњец, насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република

Види још 
 Јаблонец на Ниси, град у Чешкој Републици